Namibia:
 Seeheim – miejscowość

Niemcy:
 Seeheim – dielnica gminy Seeheim-Jugenheim w kraju związkowym Hesja, w powiecie Darmstadt-Dieburg

Zobacz też:
 Seeheim-Jugenheim